Mäntysaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tallgrunden, ö, Nyland, Helsingfors,  (1 ha)
2. Mäntysaaret (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,22, long 23,97),  (1 ha)
3. Mäntysaaret (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (1 ha)
4. Mäntysaaret (ö i Lappland), Östra Lappland,  (1 ha)
5. Mäntysaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (2 ha)
6. Mäntysaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (5 ha)
7. Mäntysaaret (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 24,45),  (1 ha)

Se även
Mäntysaari

Robotskapade Finlandförgreningar